Змагання в парному розряді серед жінок проходили в рамках тенісного турніру WTA 4-ї категорії Estoril Open 1999, який відбувся у  Португалії. Попереднього року цей турнір був частиною туру ITF 1998. Каролін Денін і Емілі Луа були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.

Алісія Ортуньйо і Крістіна Торренс-Валеро виграли титул, перемігши у фіналі пару Анна Фелденьї і Ріта Куті-Кіш з рахунком 7–6(7–4), 3–6, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
 ''' Вірупама Вайдянатан /  Андрея Ванк

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Estoril Open 1999 Women's Doubles Draw 

1999 Women's Doubles
Estoril Open
Estoril Open